Jan Ketelaar (scheikundige), een Nederlands scheikundige
 Jan Ketelaar (beeldhouwer), een Nederlands beeldhouwer